Steffenshagen steht für:
 Steffenshagen, eine Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Steffenshagen (Hückeswagen), Ortsteil der Gemeinde Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Steffenshagen (Pritzwalk), Ortsteil der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Steffenshagen (Wackerow), Ortsteil der Gemeinde Wackerow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
Steffenhagen